Lanercost Bridge är ett slott i Storbritannien.   Det ligger i grevskapet Cumbria och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Lanercost Bridge ligger  meter över havet.

Terrängen runt Lanercost Bridge är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Lanercost Bridge. Runt Lanercost Bridge är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Carlisle,  km väster om Lanercost Bridge. Trakten runt Lanercost Bridge består i huvudsak av gräsmarker.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i England
City of Carlisle